Terapia di gruppo – forma di psicoterapia
Terapia di gruppo (Made for Each Other) – film del 1971 diretto da Robert B. Bean
Terapia di gruppo (Beyond Therapy) – opera teatrale di Christopher Durang (1971)
Terapia di gruppo (Beyond Therapy) – film del 1987 diretto da Robert Altman